Remission kan avse:

 Remission (medicin) – ett tillstånd av frånvaro av sjukdomsaktivitet hos patienter med en kronisk sjukdom, med möjlighet att återvända sjukdomsaktivitet
 Remission (album) – ett album av Skinny Puppy
 Remission (musikalbum av Mastodon) – det amerikanska bandet Mastodons första album utfrån 2002